Davey peut faire référence à

Patronyme 

 Alan Davey, un musicien britannique de rock ;
 Allen M. Davey, un directeur de la photographie américain ;
 Bruce Davey, un producteur de cinéma australien ;
 Cathy Davey, une auteure compositrice interprète irlandaise ; 
 Claude Davey, un joueur de rugby à XV gallois ;
 Grenville Davey (1961-2022), un sculpteur britannique ;
 Moyra Davey (1958-), artiste visuelle canadienne ;
 Robin Davey, un musicien britannique de rock et de blues ;
 Shaun Davey, un compositeur irlandais ;
 Thomas Davey, un vice gouverneur de la Terre de Van Diemen.